Тамайо — многозначное понятие:

 Тамайо — посёлок в Испании, входит в провинцию Альбасете, в составе автономного сообщества Кастилия — Ла-Манча.
 Тамайо, Альфредо Мерино (род. 1969) — испанский футболист и футбольный тренер.
 Тамайо, Руфино (1899—1991) — мексиканский художник-модернист, представитель мурализма.
 Тамайо, Франц (1878—1956) — боливийский государственный деятель, политик, дипломат, поэт и писатель, публицист, министр иностранных дел Боливии.
 Тамайо-и-Баус, Мануэль (1829—1898) — испанский драматург.
 Тамайо Мендес, Арнальдо (род. 1942) — первый кубинский космонавт и первый латиноамериканец в космосе.
 Лорен Тамайо (род. 1983) — американская велогонщица.
 (114705) Тамайо — астероид, названный в честь кубинского космонавта.